Die Gemeinde Thira () wurde im Zuge der griechischen Verwaltungsreform 2010 aus den beiden Gemeindebezirken Thira und Ia des Santorin-Archipels gebildet. Verwaltungssitz der Gemeinde ist die Stadt Fira auf der Insel Santorin. Zusammen mit Anafi, Folegandros, Ios und Sikinos bildet die Gemeinde den Regionalbezirk Thira.

Verwaltungsgliederung 
Die Gemeinde gliedert sich in die beiden Gemeindebezirke Thira und Ia, die den Gemeinden von 1997 bis 2010 entsprechen, die Einwohnerzahlen stammen aus dem Ergebnis der Volkszählung 2011.

 Gemeindebezirk Thira (Δημοτική Ενότητα Θήρας, 14.005)
 Stadtbezirk Emborio (Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου, 3.085)
 Emborio (Εμπορείο , 1.938)
 Agios Georgios (Άγιος Γεώργιος , 343)
 Exomytis (Εξωμύτης , 126)
 Perissa, (Πέρισσα , 678)
 Stadtbezirk Episkopi Gonias (Δημοτική Κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς, 1.462)
 Episkopi Gonias (Επισκοπή Γωνιάς , 118)
 Kamari (Καμάρι , 1.344)
 Stadtbezirk Thira (Δημοτική Κοινότητα Θήρας, 1.857)
 Thira (Θηρά ) oder Fira (Φήρα , 1.616)
 Exo Gialos (Έξω Γιαλός, Δ.Δ.Θήρας , 71)
 Exo Katikies (Έξω Κατοικίες , 26)
 Mesa Katikies (Μέσα Κατοικίες , 143)
 Ormos Firon (Όρμος Φηρών , unbewohnt)
 sowie die Inseln
 Nea Kameni (Νέα Καμένη )
 Palea Kameni (Παλαιά Καμένη , 1)
 Aspronisi (Ασπρονήσι )
 Anydros (Άνυδρος )
 Christiana-Inseln:
 Askania (Ασκανιά )
 Eschati (Εσχάτη )
 Christiani (Χριστιανή )
 Stadtbezirk Karterados (Δημοτική Κοινότητα Καρτεράδου, 1.293)
 Karterados (Καρτεράδος , 1.238)
 Exo Gialos (Έξω Γιαλός, Δ.Δ.Καρτεράδου , 55)
 Stadtbezirk Messaria (Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς, 2.092)
 Messaria (Μεσαριά , 1.593)
 Monolithos (Μονόλιθος , 499)
 Ortsgemeinschaft Akrotiri (Τοπική Κοινότητα Ακρωτηρίου, 489)
 Akrotiri (Ακρωτήρι , 355)
 Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος , 54)
 Faros (Φάρος ), Mesa Chorio (Μέσα Χωριό,, 80)
 Ortsgemeinschaft Vothonas (Τοπική Κοινότητα Βόθωνος, 756)
 Vothonas (Βόθωνας , 699)
 Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή , 57)
 Ortsgemeinschaft Vourvoulos (Τοπική Κοινότητα Βουρβούλου, 535)
 Vourvoulos (Βουρβούλος , 535)
 Ortsgemeinschaft Exo Gonia (Τοπική Κοινότητα Έξω Γωνιάς, 395)
 Exo Gonia (Έξω Γωνιά , 326)
 Perivolia (Περιβόλια , 69)
 Ortsgemeinschaft Imerovigli (Τοπική Κοινότητα Ημεροβιγλίου, 535)
 Imerovigli (Ημεροβίγλι , 431)
 Panagia Kalou (Παναγία Καλού , 104)
 Ortsgemeinschaft Megalochori (Τοπική Κοινότητα Μεγαλοχωρίου, 594)
 Megalochori (Μεγαλοχώρι , 594)
 Ortsgemeinschaft Kallistis (Τοπική Κοινότητα Πύργου Καλλίστης, 912)
 Pyrgos Kallistis (Πύργος Καλλίστης , 884)
 Moni Profitis Ilias (Μονή Προφήτου Ηλιού  19)
 Ormos Athinios (Όρμος Αθηνιός  9)
 Gemeindebezirk Ia (Δημοτική Ενότητα Οίας, 1.545)
 Stadtbezirk Thirasia (Δημοτική Κοινότητα Θηρασίας, 319)
 Thirasia (Θηρασία , 160)
 Agia Irini (Αγία Ειρήνη , 39)
 Agrilia (Αγριλιά , 2)
 Ormos Korfou (Όρμος Κόρφου , 5)
 Potamos (Ποταμός , 113)
 Ortsgemeinschaft Ia (Τοπική Κοινότητα Οίας, 1.226)
 Ia (Οία , 665)
 Tholos (Θόλος , 197)
 Koloumbos (Κολούμπος , 23)
 Ormos Ammoudiou (Όρμος Αμμουδιού , 23)
 Ormos Armenis (Όρμος Αρμένης , 4)
 Paradisos (Παράδεισος , 92)
 Finikia (Φοινικιά , 222)

Einzelnachweise 

 
Thira